Iago ab Idwal Foel, koning van Gwynedd (950-979)
 Iago ab Idwal ap Meurig, koning van Gwynedd (1023-1039)